Gazza kan syfta på:
Gazza – en fotbollsspelare född 1967, Paul Gascoigne
Gazza (djur) – ett släkte av fiskar

Se även
 Gaza (olika betydelser) – flera